Михайловка — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Липовское». На месте деревни до 1925 г. существовала Уздринская Введенская пустынь Шенкурского Свято-Троицкого монастыря.

География 
Деревня расположена в 106 км на северо-запад от Вельска, на левом берегу реки Пуя в 600 метрах ниже впадения в неё реки Уздра. Ближайшими населёнными пунктами являются: на юго-западе деревня Туймино и на северо-востоке деревня Малая Липовка, являющаяся центром муниципального образования.
 Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Через деревню проходит автодорога регионального значения «Долматово — Няндома — Каргополь» ().

История 
В начале XVI века на месте современной деревни была основана пустынь, позже ставшая Уздренским Введенским монастырём. В 1764 году в ходе секуляризационной реформы монастырь упразднён, храмы преобразованы в приходские Уздренского прихода.

Деревня указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2115» как «Никольское (Погостъ Уздринскiй, Монастырское)». Насчитывала 11 дворов, 39 жителей мужского пола и 47 женского.

В «Списке населённых мест Архангельской губернии к 1905 году» Погостъ Монастырская насчитывал 29 дворов, 80 жителей мужского пола и 87 женского. В административном отношении деревня входила в состав Липовского сельского общества Липовской волости. Также указано наличие церкви в поселении.

На 1 мая 1922 года в поселении Монастырская (Михайловская, Никольское, Уздринский погост) уже 33 двора, 65 мужчин и 101 женщина.

В начале XX-го века в ансамбле Уздренского прихода находилось три храма:
 Деревянная церковь, построенная в 1864 году, освящённая в честь святого Николая Чудотворца. До настоящего времени не сохранилась. 
 Каменная Введенская церковь, построенная в 1820 году. 
 Деревянная шатровая колокольня, построенная в 1890 году. Сохранилась до настоящего времени в перестроенном виде.

В 1881 году была открыта церковно-приходская школа, которая помещалась в нанятой прихожанами двухкомнатной квартире.

Памятники архитектуры 
Церковь Введения Пресвятой Богородицы   — Кирпичная церковь, построенная по проекту губернского архитектора Шилина в 1820 году вместо деревянной церкви, сгоревшей в 1816 году. Четверик с полукруглым алтарём и трапезной, в которой был придел Флора и Лавра. Церковь закрыта до 1930 году, венчания разрушены и установлена новая двускатная кровля. В советское время использовалась в качестве пекарни. В настоящий момент не действует.

Колокольня Уздренского прихода  — Деревянная шатровая колокольня, построенная в 1890 году близ приходских храмов. В настоящее время сохранился только её сруб, покрытый двускатной крышей.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Липовское»